Deuben ist 

 eine historische Bezeichnung für Diebstahl

Ortsname:
 Deuben (Teuchern), Ortsteil der Stadt Teuchern, Sachsen-Anhalt
 Deuben (Bennewitz), Ortsteil von Bennewitz im Landkreis Leipzig, Sachsen
 Großdeuben (mit Gemarkungen Debitzdeuben, Probstdeuben), Ortsteil von Böhlen im Landkreis Leipzig, Sachsen
 Deuben (Freital), Stadtteil von Freital im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen